Горятино — топоним и гидроним в России:

 Горятино — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Горятино — посёлок при железнодорожной станции в Киришском районе Ленинградской области.
 Горятино — озеро в Плюсскои районе Псковской области.